Rakaca (település)
 Rakaca-patak
 Rakaca-víztározó – az 1962-ben Szalonnánál elkészült gáttal, a Rakaca-patak felduzzasztásával létrehozott tározó,  melynek célja az volt, hogy a Bódva vízmennyisége aszályos időszakokban is megfelelő legyen a borsodi iparvidék számára. Népszerű horgásztó.

Hasonló
 Rokoca – fiktív magyarországi település, a Bátrak földje című televíziós történelmi játékfilm-sorozat helyszíne